

Sigle 
 Reazione a Catena – preserale in onda tutte le estati da giugno a settembre dalle 18:45 alle 19:55 su Rai 1
 Recording Artists' Coalition – associazione musicale
 Regional Activity Centre – centro regionale di attività, responsabile del protocollo della Convenzione di Barcellona
 Rent a Car – noleggio auto
Robotic Arm Camera – strumento del Phoenix Mars Lander
 Rock Against Communism – genere musicale
 Royal Automobile Club – organizzazione motoristica britannica
 Real Application Cluster – Opzione del database di Oracle che consente a due o più server di lavorare sulla stessa istanza del database Oracle
 Reparto analisi criminologiche dell'Arma dei Carabinieri

Aeronautica 
 RAC – abbreviazione di Rules of the air and air traffic control – Regole dell'aria e servizio del traffico

Codici 
 RAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Batten International, Racine (Wisconsin), Stati Uniti
 RAC – vecchio codice vettore ICAO di Ryukyu Air Commuter
 rac – codice ISO 639-3 della lingua rasawa

Religione 
 R.A.C. – Suore dei Santi Angeli Custodi

Sport 
 Rally RAC (o semplicemente RAC) – competizione di rally del Regno Unito, dal nome dell'organizzatore (Royal Automobile Club, RAC)